Wilangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wilangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,95, long 111,53), Jawa Timur, 
 Kecamatan Wilangan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Wilangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 111,81), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar